Richard Wright – musicista britannico, tastierista dei Pink Floyd
 Richard Wright – scrittore statunitense
 Richard Wright – calciatore britannico
 Richard Wright (n. 1960) – artista britannico